

Населені пункти та їхні частини
 Осецько — село в гміні Бледзев Мендзижецького повіту Любуського воєводства
 Осецько — село в гміні Зембовіце Олеського повіту Опольського воєводства
 Осецько — лісова осада в гміні Бледзев Мендзижецького повіту Любуського воєводства

Примітки